Anziutti ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Anziutti (* 1953), französischer Architekt
 Nicholas Anziutti (* 1992), italienischer Grasskiläufer